

Населені пункти та їхні частини
 Лекно — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Лекно — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Лекно — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки